Kalyan ist der Name folgender Orte:

 Kalyan-Dombivli, indische Stadt im Bundesstaat Maharashtra

Kalyan ist der Familienname folgender Personen:

 Adhir Kalyan (* 1983), südafrikanischer Schauspieler
 Sandy Kalyan (* 1957), südafrikanische Parlamentsabgeordnete